Екштайн — німецьке прізвище.

 Себастіян Екштайн (1711—1757) — чеський живописець, син Франца Екштайна; працював у Львові.
 Франц Екштайн (1689—1741) — чеський живописець, працював над оздобленням костелу єзуїтів у Львові.

Німецькі прізвища